Дамьен Бру́ннер (; , Оберлункхофен, Аргау, Швейцария) — швейцарский хоккеист, крайний нападающий. В настоящее время является игроком клуба «Биль», выступающего в Национальной лиге А. Старший брат хоккеиста «Клотена» Адриана Бруннера.

Карьера 

Дамьен родился  в городе Оберлункхофен, округ Бремгартен, кантон Аргау, Швейцария. Свою профессиональную карьеру начал в Швейцарской национальной лиге в 2006 году выступая за «Клотен Флайерз». В общей сложности отыграл за «Клотен Флайерз» чуть больше двух сезонов. По ходу сезона 2008/2009 стал игроком «Цуга», в обмен на Томаса Вальзера. В сезоне 2011/2012 в 45 матчах набрал 60 очков, тем самым став лидером среди игроков по набранным очкам в Швейцарской национальной лиге.

1 июля 2012 года подписал однолетний контракт с командой НХЛ «Детройт Ред Уингз». Однако начать заокеанскую карьеру в 2012 году не смог из-за начавшегося локаута. Сезон 2012/2013 начал игроком швейцарского «Цуга». После окончания локаута в январе 2013 года провёл укороченный сезон за «Красные крылья». Забросил решающую шайбу за «Ред Уингз» в послематчевых буллитах в ворота «Коламбус Блю Джекетс». Первый гол с игры забил на следующий день в ворота Кари Лехтонена в матче против «Даллас Старз». В дебютном для себя сезоне в НХЛ провёл 44 матча и набрал 26 очков по системе гол+пас (12+14), заработав 12 минут штрафа при коэффициенте полезности −6. В плей-офф сыграл 14 матчей забросил 5 шайб и отдал 4 результативные передачи.

После того как руководству «Детройт Ред Уингз» не удалось заключить новый контракт (Дамьену предлагали двухлетний контракт однако его не устроила зарплата), 1 июля 2013 года он стал неограниченно свободным агентом. В сентябре 2013 года появилась информация о том, что к Бруннеру проявляет интерес «Нью-Джерси Девилз». 24 сентября Дамьен Бруннер стал игроком «Девилз», подписав двухлетний контракт на общую сумму в 5 млн долларов.

Международные выступления 
Выступал на чемпионатах мира 2010, 2012 и 2014 годов в составе сборной Швейцарии.

Играл в составе сборной Швейцарии на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи. На турнире в четырёх сыгранных матчах не набрал ни одного очка.

Статистика

Регулярный сезон и плей-офф

Международные турниры

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Хоккеисты Швейцарии
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Бюлах»
Игроки ХК «Клотен»
Игроки ХК «Тургау»
Игроки ХК «Цуг»
Игроки ХК «Давос»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки «Нью-Джерси Девилз»
Игроки ХК «Лугано»
Игроки ХК «Биль»
Игроки сборной Швейцарии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Незадрафтованные игроки НХЛ